Stok of

Langwerpige zaken 
 paal (object) - een dunne paal.
 Blindenstok - een hulpmiddel voor visueel gehandicapten.
 Stok (slagwerk) - een stok voor percussie.
 Strijkstok - dunne, met een snaar bespannen stok voor strijkinstrumenten.
 Wandelstok - een hulpmiddel bij het wandelen
 Toverstaf (ook: toverstok of stok) - een attribuut van tovenaars.
 Polsstok - een hulpmiddel om grote sprongen te kunnen maken.
 Vlaggenstok - een stok om een of meer vlaggen aan te hangen.
 skistok - hulpmiddel bij skiën.
 Lijmstok - een stok om vogels mee te vangen.
 Tentstok - zie tent.
 Peilstok - een stok om een vloeistofdiepte te meten.
 Slaggaard - een type peilstok om de diepte van vaarwater te meten.
 Stok (lijfstraf) - een instrument voor het toedienen van lijfstraf.
 Wapenstok
 Zie Kobudo voor diverse Japanse vechtstokken.
 de dwarsbalk van een anker, zie anker (schip).
 de stok van een letter - een deel dat stokvormig buiten de gewone letters uitsteekt, zie Stokletter.
 een voorwerp en lengtemaat om een hoeveelheid veen af te meten, zie veenmaten.
 de stok van een muzieknoot, het verticale deel, zie muzieknotatie.

Overige 
 Stok (Ladakh), een plaats op 17 km ten zuidoosten van Leh in het Indiase unieterritorium Ladakh
 stok (kapel) - een veldkapel
 stokregel (ook: stocregel, stockregel of keervers) - een onderdeel van een refrein.
 Stok (plaats) - een gehucht in de Belgische gemeenten Kortenaken en Tienen.
 Stok Wiśniewski - een plaats in het Poolse district Siedlecki.
 Stok (Midden-aarde) - een fictieve plaats in Gouw, een streek uit In de Ban van de Ring.
 Stok (kaartspel) - de gestapelde kaarten die op tafel liggen om gebruikt te kunnen worden in het spel.
 De Stok (toneelstuk) - het debuut (1974) van de Nederlandse toneelschrijver Ton Vorstenbosch.
 Knooppunt De Stok - een verkeersknooppunt bij Roosendaal. 
 Golfbaan De Stok - een Nederlandse golfclub bij Roosendaal.

Personen 
 Barbara Stok (1970) - een Nederlands stripmaakster en drumster. 
 Bram van der Stok (1915-1993) - een Nederlandse piloot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 H. Stok-Huyser - medestichter en grootmeester van het Lectorium Rosicrucianum.
 Herman Stok (1927-2021) - een Nederlandse voormalige radio- en televisiepresentator.
 Jacobus Pieter Stok (1862-1942) - een Rotterdamse architect.

Zie ook 
 stokzaag - een lichtgewicht takkenzaag.
 Stokhouder - een functionaris bij vroegere visafslagen en openbare verkopingen.
 Stoklegging - een oud Drents gebruik als bekrachtiging van de verkoop van onroerend goed.
 Stok stok stok sto-gak - een track op Leave It Open van Pierre Moerlen's Gong.